Damernas 10 km vid världsmästerskapen i simsport 2022 avgjordes den 29 juni 2022 i Lupa-tó i Budapest i Ungern.

Nederländska Sharon van Rouwendaal tog guld efter ett lopp på 2 timmar, 2 minuter och 29,2 sekunder. Silvret togs av tyska Leonie Beck som endast var en halv sekund bakom i mål och bronset togs av brasilianska Ana Marcela Cunha som var 1,5 sekund bakom Rouwendaal.

Resultat
Loppet startade klockan 08:00.

Referenser

Världsmästerskapen i simsport 2022